Sar kan syfta på:

Geografi

Frankrike 
3 Sers, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Indien 
4 Lūnkaransar, ort, Rajasthan, Bīkāner,

Se även
SAR – flera förkortningar

Robotskapade Indienförgreningar